Gobert steht für:

 Gobert, Höhenzug im hessisch-thüringischen Grenzgebiet
 Gobert VI. von Apremont (Gobert der Glückliche; um 1187–1263), Herr von Apremont-la-Forêt 

Gobert ist der Familienname folgender Personen:
 André Gobert (1890–1951), französischer Tennisspieler
 Anthony Gobert (* 1975), australischer Motorradrennfahrer
 Ascan Klée Gobert (1894–1967), deutscher Politiker und Schriftsteller
 Boy Gobert (1925–1986), deutsch-österreichischer Theater- und Filmschauspieler
 Dedrick Gobert (1971–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Jacques Nicolas Gobert (1760–1808), französischer General
 Pierre Gobert (1662–1744), französischer Hofmaler
 Renata Klée Gobert (1908–2006), deutsche Kunsthistorikerin 
 Rudy Gobert (* 1992), französischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Gober
 Godepert
 Grand Prix Gobert
 Saint-Gobert